

Sigles 
IFF peut désigner :
 Interchange file format, un format de fichier sur lequel est basé (ILBM) et AIFF ;
 Identification friend or foe, un dispositif électronique développé par les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 International Flavors and Fragrances, une entreprise internationale de parfums et d'arômes ;
 insomnie fatale familiale, une encéphalopathie spongiforme transmissible ;
 I Francesi Fora (en français, les Français dehors), un slogan nationaliste corse, souvent visible sur des édifices et des éléments de voirie de certaines régions de l'île.
Institute For Figuring, une organisation destinée à promouvoir les aspects artistiques des mathématiques et des sciences.

Code 
IFF peut désigner :
 Aéroport internationl d'Iffley, dans le Queensland, en Australie, selon le code AITA des aéroports ;
 If and Only If (en français, si et seulement si), un code mathématique pour l'équivalence logique.

Patronyme 

 Simone Iff (1924-2014), une militante française du droit à l'avortement.

Code
Code IATA des aéroports